Riachão (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Riachão (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Riachão (São Bento)
 Riachão (componist) (1921-2020), Braziliaanse zanger en componist